Streets Most Wanted è un mixtape del rapper Krayzie Bone, pubblicato il 24 dicembre 2005 sotto la casa discografica Bone Thug Records Inc..

Tracce

Stick Up (Intro) Remix
Keep Hustlin'''Why Ya'll Playin' Games?I'll Blow You AwayRescue MeBone Thug Story (feat. Layzie Bone & Wish Bone)Ya'll Ain't KnowEverybody Wanna ThugAll Day & NightJust Ring Me (feat. Wish Bone)Thug VibrationsHeat Of The NightSailin'So KrayzieMurda Ya'll, Kill 'em AllDo You Wanna Ride With Me (di Keef G & Tha' BG'z)Not Your AverageMo' Murda (Still F.T.P)''

Collegamenti esterni